Alvin Sargent (1927-2019), scénariste et acteur américain ;
 Anneila Sargent (1942-), astronome américaine ;
 Carl Sargent (né en 1952), auteur britannique, créateur de suppléments et romans basés sur les jeux de rôles ;
 Charles Sprague Sargent (1841-1927), botaniste américain ;
 Dick Sargent (1930-1994), acteur américain ;
 Fay Sargent (1890-1967), chanteuse, actrice et journaliste irlandaise ;
 Ida Sargent (1988-), fondeuse américaine ;
 John G. Sargent (1860-1939), homme politique américain ;
 John Singer Sargent (1856-1925), peintre américain ;
 Joseph Sargent (1925-2014), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 Malcolm Sargent (1895-1967), chef d'orchestre anglais ;
 Pamela Sargent (née en 1948), écrivaine et éditrice de science-fiction féministe ;
 Stefanie Sargent (1968-1992), guitariste du groupe 7 Year Bitch ;
Wallace Sargent (1935-2012), astronome anglo-américain.

Toponyme
 Comté de Sargent dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. 
 Sargent (Nebraska)

ja:サージェント